El término «Lucky» puede hacer referencia a:

Geografía 
 «Lucky», un pueblo en Bienville Parish, Louisiana, Estados Unidos.

Música 
 «Lucky», canción de Britney Spears, del álbum Oops!... I Did It Again
 «Lucky», canción de Jason Mraz, del álbum We Sing. We Dance. We Steal Things.
 «Lucky», canción de Radiohead, del álbum OK Computer.
 «Lucky», canción de EXO, del álbum Growl.

Cine y televisión  
 «Lucky», serie de televisión estadounidense emitida en 2003.
 «Lucky», película de 2005 dirigida por Avie Luthra.
 «Lucky», documental de 2010 dirigido por Jeffrey Blitz.
 «Lucky», película de 2011 dirigida por Gil Cates Jr. y protagonizada por Colin Hanks.
 «Lucky», película de 2017 dirigida por John Carroll Lynch y protagonizada por Harry Dean Stanton.

Personas 
  Seudónimo laboral de la modelo francesa «Lucie Daouphars»